Galileusz – Galileo Galilei
 Galileo – druga planeta układu Copernicus (55 Cancri)
 Galileo – sonda kosmiczna
 Galileo – europejski system nawigacji satelitarnej
 Galileo – benchmark
 Galileo – program popularnonaukowy nadawany przez kanał TV4
 Galileo – japońska TV Drama